Кравчи́нський () — польське та українське прізвище. Відомі носії:

 Кравчинський Валерій Кирилович (1938—2000) — радянський футболіст;
 Кравчинський Сергій Михайлович (1851—1895) — революціонер-народник, письменник.